«Речи Вафтруднира» () — одна из поэм древнескандинавского «Королевского кодекса», входящая в состав «Старшей Эдды». Рассказывает о соревновании в мудрости между ётуном Вафтрудниром и верховным богом Одином. Вафтруднир задаёт ряд вопросов (например, о незамерзающей пограничной реке Ивинг на краю мира богов, о месте битвы великана Сурта). В ответ Один спрашивает о создании мира из плоти Имира, о происхождении ётунов и турсов, о Ньёрде. Вафтруднир предсказывает Одину смерть в схватке с Фенриром.

Учёные полагают, что «Речи Вафтруднира» были записаны в X веке. Это произведение может восходить по своей форме к ритуальному диалогу, использовавшемуся при обучении языческих жрецов. 

Старшая Эдда